"Verano" pode ser:
 Verão, na língua castelhana
 Verano, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Verano (EP), disco
 Campo di Verano, cemitério
 El Verano, localidade da Califórnia
 Campeonato Internacional de Verano, competição amistosa de futebol
 Verano Brianza, comuna italiana da Lombardia
 Verano Del '98, telenovela argentina
 Verano Azul, série de televisão espanhola

Desambiguações de topônimos